{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Hokuto Sumeragi
|nombre_ja = 皇 北都
|nombre_ja_latino = Sumeragi Hokuto
|sexo = Femenino
|fechanacimiento = 19 de febrero de 1974   
|edad = 16 años
|sangre = A
|canon = Tokyo Babylon
|primeraaparicion =  Manga: capítulo 1
 X : cameos
}}

 es la otra protagonista del manga Tokyo Babylon creado por CLAMP. Es la hermana gemela de Subaru y la razón principal del odio a muerte entre Seishiro y su hermano en el manga de X. Su nombre quiere decir: Emperador de la Estrella del norte.

Descripción y personalidad 

Es una chica físicamente idéntica a su hermano y al igual que él, ella vivía con su abuela.

Su actitud es una mezcla de varias personalidades: es excéntrica, franca, abierta, directa y sumamente sentimental (mucho más que su hermano), aparte ella gusta gastarle bromas pesadas a su hermano imaginándose las cosas más pervertidas entre él y Seishiro. A pesar de ello, Hokuto es consciente de que la carga que tiene que llevar su hermano es dura, ya que es difícil ser a su corta edad el líder del clan de médiums más poderosos de Japón.

Hokuto piensa que el amor es algo que debe ser una cosa muy importante en la vida y que por ello nada ni nadie debe interponerse entre ello; de hecho ella es la primera en darse cuenta del amor que se profesan su hermano y Seishiro.

Cuando decidieron ser independientes al irse del lado de su abuela, los gemelos rentan un departamento en Tokio para estudiar allí. Pero es Hokuto quien lleva la responsabilidad de la casa ya que ella es quien hace los quehaceres (lavar, planchar, cocinar).

Una de las cosas que llama la atención de Hokuto es su forma tan excéntrica a la hora de vestir (costumbres que a menudo trata de inculcar a su hermano a pesar de sus protestas iniciales) por lo cual siempre la vemos con un vestuario cada vez más variopinto y sofisticado. Otra de las cosas que siempre llaman particular atención en Hokuto es el hecho de que siempre se le ve con un kit de cosméticos entre los cuales destaca un lápiz labial de color rojo el cual no solo le sirve para pintarse los labios sino también para dibujar símbolos a la hora de realizar cualquier hechizo defensivo ya que ella es una experta en este campo; no obstante no es tan fuerte como su hermano ya que ella no sabe hacer los hechizos ofensivos de él y solo sabe hacer uno que le está prohibido usar: el hechizo de cambio de destinos.

Personajes de manga y anime
X

ja:X (漫画)#登場人物